Лозница — община:
 Лозница — община в Болгарии, в Разградской области.
 Лозница — община в Сербии, в Мачванском округе.